NGC 1036 (другие обозначения — IC 1828, UGC 2160, MCG 3-7-41, MK 370, IRAS02376+1904, PGC 10127) — галактика в созвездии Овен.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

В галактике автоматической системой Мастер наблюдалась активность, которая интерпретируется как возможная вспышка сверхновой.

См. также 
 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог

Примечания

Литература 
 

1036
Овен (созвездие)